Howgill Beck ist der Name folgender Wasserläufe im Vereinigten Königreich:

 Howgill Beck (Tindale Tarn), Zufluss des Tindale Tarn in Cumbria, England
 Howgill Beck (Swanside Beck), Quellfluss des Swanside Beck in Lancashire, England